Idade do gelo pode ser:

 Idade do gelo, período da Terra.
 Idade do gelo, filme.

Desambiguação